Boukoul, dorp in Nederlands Limburg.
VV Boekoel, voetbalvereniging in Boukoul.